Mark I se puede referir a:
 Mark I, primer modelo de carro de combate de la Historia, empleado durante la Primera Guerra Mundial.
 Harvard Mark I, primer ordenador electromecánico (1944).
 MARK I, sintetizador de los años 1950.
 Mark I, armadura del personaje de Marvel, Iron Man.
 Mark I, banda de rock de Argentina.
 Mark I, detector de partículas en el Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) desde 1973-1977.